Dvůr může být :

 dvůr (prostranství) – nezastavěné prostranství obklopené budovami – dvorek, nádvoří
 rajský dvůr
 hospodářský dvůr – venkovské, nejčastěji zemědělské zařízení, ekonomicky obvykle víceméně autonomní hospodářská jednotka. Viz též dvorec a statek. 
 poplužní dvůr
 panovnický dvůr, královský dvůr – soubor osob a institucí přímo svázaných či spřízněných s panovníkem a jeho rodinou
dvorní divadlo
dvorní opera
dvorní dáma
dvorská lyrika
Dvorská válečná rada
dvorský úřad
dvorský sněm
 ekonomické, hospodářské a právní instituce
 Evropský účetní dvůr
 soudní dvůr – odborný právní pojem, mimořádná soudní instituce nejčastěji nadnárodního významu
 Soudní dvůr Evropské unie
 Královský soudní dvůr
 Mezinárodní soudní dvůr
 Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti
 Středoamerický soudní dvůr

sídelní celky
 Červený Dvůr – více různých sídel (rozcestník)
 Dvůr (Bezděz) – osada obce Bezděz v okrese Česká Lípa
 Dvůr (Chlumek) – osada obce Chlumek v okrese Žďár nad Sázavou
 Dvůr Králové nad Labem – město v severovýchodních Čechách
 ZOO Dvůr Králové
 Králův Dvůr – město v okrese Beroun
 Krásný Dvůr
 Nový Dvůr – více různých sídel (rozcestník)
 Mastný Dvůr
 Mladecký Dvůr
 Starý Dvůr – více různých sídel (rozcestník)

stavby
 Biskupský dvůr (Brno)
 Dubjanský dvůr
 Filipkův dvůr (Kateřinky)
 Kamenný Dvůr (zámek)
 Toulcův dvůr 
 Týnský dvůr
 Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Související články 
 dvorek
 dvorec
 dvořan
 Dvorský
 Dvořák
 Dvory
 Dvor

Externí odkazy